

Anno 
 537 o 537 a.C.

Codici 
 537 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Urania Observatory, a Berlino.

Matematica 
 537 – numero